Le Museum für angewandte Kunst (Musée des arts appliqués, en allemand) peut désigner :
 Le Museum für angewandte Kunst de Francfort
 Le Museum für angewandte Kunst de Gera
 Le Museum für angewandte Kunst de Cologne
 Le Museum für angewandte Kunst de Leipzig
 Le Museum für angewandte Kunst de Vienne